

Geografia
 Minsk – città capitale della Bielorussia
  Distretto di Minsk – distretto della Bielorussia con capoluogo Minsk
 Regione di Minsk – regione della Bielorussia con capoluogo Minsk
  Mińsk Mazowiecki – città della Polonia della Masovia
 Mińsk Mazowiecki (gmina) – comune rurale polacco della Masovia, limitrofo alla città omonima
 Distretto di Mińsk, distretto della Polonia della Masovia, con capoluogo Mińsk Mazowiecki

Navi 
Due unità della Marina militare sovietica hanno portato il nome di Minsk:
Minsk – cacciatorpediniere della classe Leningrad, varato nel 1935 e radiato nel 1958
Minsk – portaerei della classe Kiev, varata nel 1975 e radiata nel 1993

Altro 
3012 Minsk – Asteroide del Sistema solare
Minsc – Personaggio di Dungeons & Dragons
Minsk – Gruppo musicale statunitense
Protocollo di Minsk – Accordo tra Ucraina, Russia, Repubblica Popolare di Doneck e Repubblica Popolare di Lugansk.